Langneset kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Long Peninsula (udde),

Svalbard och Jan Mayen 

 Langneset (udde i Svalbard och Jan Mayen), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar